

Histoire militaire 
 Bataille de Montiel, bataille de la Guerre de Cent Ans.

Patronyme 

 Arturo Montiel Rojas (1943-), homme politique argentin ;
 Bernard Montiel (1957-), animateur et comédien français ; 
 Dito Montiel (1965-), musicien, scénariste et réalisateur américain ;
 Gonzalo Montiel (1997-), footballeur argentin ;
 Fernando Montiel (1979-), boxeur mexicain ;
 José Montiel (1988-), footballeur paraguayen ;
 Juan Montiel (1965-), boxeur uruguayen ;
 Nelly Montiel (1919–1951), actrice argentine ;
 Rafael Montiel (1981-), coureur cycliste colombien ;
 Romain Montiel (1995-), footballeur français ;
 Sara Montiel (1928-2013), actrice et chanteuse espagnole.

Toponyme 

 Montiel, ville espagnole de la communauté autonome de Castille-La Manche ;
 Ossa de Montiel, commune espagnole, dans la province d'Albacete.